Fețeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Fețeni (Alba), Dorf im Kreis Alba
Fețeni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița